Le Championnat de France féminin de volley-ball Ligue A 2011-12 oppose les douze meilleures équipes françaises de volley-ball féminin. Terville FOC et le Hainaut Volley rejoignent la Ligue A Féminine à l'issue de la saison 2010-11.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition

Première phase 
Matchs Aller/Retour : 26 Journées.
À l'issue de cette première phase, classement des clubs :
 Les clubs classés de 1 à 4 disputent les ½ finales du championnat de France.
 Les clubs classés de 5 à 8 jouent l'attribution de la  qualificative pour une coupe européenne.
 Le classement de 9 à 12 du Championnat de France Pro AF se fait en fonction du classement des clubs à l’issue de la première phase.
 Les clubs classés  et  sont rétrogradés sportivement en Division Excellente Féminine pour la saison 2012/2013

Matchs d’attribution du titre de Champion de France de Pro AF 

 Les équipes se rencontrent en matchs Aller/Retour et appui éventuel.
 Le match aller a lieu sur le terrain du club le moins bien classé à l'issue de la première phase.
 Le match retour a lieu sur le terrain du club le mieux classé à l’issue de la première phase.
 En cas d'égalité de victoire à l'issue des deux rencontres, un match d'appui se déroulera le lendemain du match retour sur le même terrain.
 Le club classé  de Pro AF rencontre le club classé  de Pro AF
 Le club classé  de Pro AF rencontre le club classé  de Pro AF

Matchs de classement pour la  

Participants : les clubs classés 5 à 8 à l'issue de la première phase.
 Les équipes se rencontrent en matchs Aller/Retour et appui éventuel.
 Le match Aller a lieu sur le terrain du club le moins bien classé à l'issue de la première phase.
 Le match retour a lieu sur le terrain du club le mieux classé à l’issue de la première phase.
 En cas d’égalité de victoire à l’issue des deux rencontres, un match d’appui se déroulera le lendemain du match retour sur le même terrain.

Classement de la saison régulière 

Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoire, 0 point en cas de défaite. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vainqueur ne marquera que 2 points et le vaincu récupèrera un point.

Résultats de la saison régulière

Tableau synoptique

Résultats détaillés 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

| width=50% valign="top" |

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}
|}

Records de la saison régulière 
 Meilleure marqueuse sur la saison :  Tatjana Bokan (335 pts)
 Meilleure attaquante sur la saison :  Melisa Callo (283 pts)
 Meilleure contreuse sur la saison :  Tamara Matos Hoffman (82 pts)
 Meilleure serveuse sur la saison :  Patricia Aranda Munoz (39 pts)
 Meilleure défenseur sur la saison :  Tina Lipicer Samec (41,84 %)
 Meilleure réceptionneuse sur la saison :  Silvana Olivera (55,45 % d'efficacité)

Play-offs

Tableau

Résultats 

|}

Matchs de classements 5 à 8

Tableau

Résultats 

|}

Distinctions individuelles 
 MVP :  Patricia Aranda (Béziers Volley)
 Meilleure attaquante :  Nadia Centoni (RC Cannes)
 Meilleure passeuse :  Patricia Aranda (Béziers Volley)
 Meilleures réceptionneuses-attaquantes :  Tatjana Bokan (ASPTT Mulhouse)
 Meilleures centrales :  Milena Rasić (RC Cannes)
 Meilleure libero :  Paola Cardullo (RC Cannes)
 Révélation :  Tiphaine Sevin (Terville Florange OC)
 Meilleure entraineur :  Cyril Ong (Béziers Volley)

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Pro A féminine
 DEF 2011-2012
 Nationale 1 2011-2012

Liens externes 
 Calendrier sur le site de la LNV

2011-2012
Volley-ball F1
Championnat F1